Казахста́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Железінського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жана-Жулдиз.

Населення — 1329 осіб (2009; 1748 в 1999, 2412 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Казахстанська сільська рада (села Єкішек, Єскара, Новокузьмінськ).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Железінського району